Vilho est un prénom finnois pouvant désigner:

Prénom
Vilho Hietanen (1916-1990), pilote de rallyes finlandais
Vilho Lampi (1898-1936), peintre finlandais
 (1911-2005), compositeur finlandais
Vilho Niittymaa (1896-1979), athlète finlandais en lancer du disque
Vilho Pekkala (1898-1974), lutteur sportif finlandais
Vilho Penttilä (1868-1918), architecte finlandais
 (1883-1960), général finlandais
Vilho Rättö (1913-2002), militaire et chevalier finlandais
Vilho Setälä (1892-1985), photographe et journaliste finlandais
 (1910-1984), acteur et réalisateur finlandais
Vilho Tuulos (1895-1967), athlète finlandais en triple saut
Vilho Väisälä (1889-1969), météorologue et physicien finlandais
Vilho Ylönen (1918-2000), tireur sportif finlandais

Voir aussi
(2803) Vilho, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de prénom